Pizzo Bianco – anticima del Pizzo Bernina nel massiccio del Bernina
 Pizzo Bianco – montagna delle Alpi Pennine